Дивізія А 1965—1966 — 48-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вчетверте здобув Петролул.

Команди

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Стяуа взяв участь у Кубку кубків 1966—1967 як переможець Кубку Румунії 1965—1966.
2. Після закічнення сезону клуб Штіїнца (Клуж) змінив назву на Університатя (Клуж).
3. Після закічнення сезону клуб Штіїнца (Крайова) змінив назву на КС Університатя (Крайова).
4. Після закічнення сезону клуб Штіїнца (Тімішоара) змінив назву на Політехніка Тімішоара.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1965–1966
Румунія
Румунія
1965 у румунському спорті
1966 у румунському спорті